Fratz steht für:
 unartiges, schelmisches Kind (vgl. Göre oder Bengel/Lausbub), zur Wortherkunft siehe Fratze
 Ein süßer Fratz, US-amerikanischer Spielfilm mit Audrey Hepburn
 Dürkopp Fratz, deutsches Motorrad, siehe Dürkopp Adler#Motorräder
 FRATZ Internationales Festival und Symposium, wiederkehrende Veranstaltung des Theater o.N. (Berlin) mit Theaterproduktionen für Zuschauer ab zwei  Jahren

Fratz ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Fratz (* 1965), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Fraatz